Hochdorf kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Hochdorf, Luzern, ort och kommun, 
 Hochdorf (valkrets), distrikt, Luzern

Tyskland 

 Hochdorf, Esslingen – kommun i Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,
 Hochdorf, Biberach – kommun, Baden-Württemberg, Tübingen, 
 Hochdorf (fornminne) – järnåldersgrav, Eberdingen, Baden-Württemberg,